Astana-1964 FK, een Kazachse voetbalclub
 Astana FK, een Kazachse voetbalclub